Чемпионат Венгрии по футболу 2002/2003 проходил с 26 июля 2002 года по 31 мая 2003 года. Победу в чемпионате в 22-й раз в своей истории одержал клуб «МТК».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели клубы «Халадаш» и «Вашаш», занявшие 11-е и 12-е места. Лигу пополнили клубы «Шиофок» и «Бекешчаба».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#aaaaaa; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2002/2003
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2002 году
Спорт в Венгрии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003